Ке́лли Дешоун Макка́рти (; 24 августа 1975, Чикаго, США) — российский и американский профессиональный баскетболист, с 2004 по 2013 года выступал за ряд российских клубов. После получения российского гражданства со сборной России выступал на Евробаскете 2009.

Достижения 
 2004 — победитель Кубка УЛЕБ, обладатель звания «Самый ценный игрок» финала;
 2005 — чемпион Евролиги ФИБА, обладатель звания «Лучший игрок турнира»;
 Бронзовый призер чемпионата России: 2005/2006; 2006/2007; 2010/2011
 Серебряный призер чемпионата России: 2007/2008 ; 2008/2009; 2009/2010
 2008 — обладатель Кубка России, лучший легкий форвард Кубка России;
 2008 — серебряный призер Промокубка Единой лиги ВТБ 2008;
 2011 — победитель Кубка Европы

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 

 Профайл спортсмена БК «Химки»

Баскетболисты США
Баскетболисты России
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки БК «Маккаби» Раанана
Игроки БК «Маккаби» Ришон-ле-Цион
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Динамо» Санкт-Петербург
Игроки БК «Химки»
Игроки БК УНИКС
Игроки сборной России по баскетболу
Натурализованные граждане России